L'expression Oscars du cinéma 1941 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1941 et honorait des films sortis en 1940.

Pour les films sortis en 1941 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1942.